Un fils peut désigner :
Un fils, une nouvelle de Guy de Maupassant, parue en 1882
Un fils, film français réalisé par Amal Bedjaoui et sorti en 2003 
Un fils, film franco-tunisien réalisé par Mehdi Barsaoui et sorti en 2019
Un fils, téléfilm français de 2015 réalisé par Alain Berliner